Rix, commune française du Jura
 Rix, commune française de la Nièvre
 Rix, personnage de la série B.D. Franka créé en 1996.
 Brian Rix (1924-2016), acteur et activiste britannique.
 Graham Rix (1957-), footballeur international anglais.

RIX est un acronyme, qui désigne :
 Aéroport international de Riga (Lettonie), selon la liste des codes AITA des aéroports

Homonymie de patronyme